Cookson est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Brian Cookson (né en 1951), britannique, président de l'union cycliste internationale
Edgar Christopher Cookson (1883-1915), lieutenant commander britannique
 (1906-1998), auteure britannique
 (1869-1922), joueur de football anglais

Isabel Clifton Cookson (1893-1973), botaniste australienne spécialisée en paléobotanique et palynologie
Peter Cookson (1913-1990), acteur américain
, joueur de rugby anglais
 (né en 1961), entraîneur canadien de hockey sur glace

Sophie Cookson (née en 1990), actrice anglaise

Toponyme

Cookson, communauté du comté de Cherokee en Oklahoma
, chaîne de montagnes de l'Oklahoma

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme